Felipe del Palatinado (La Haya, 16 de septiembre de 1627 - Rethel, 16 de diciembre de 1650), príncipe del Palatinado, hijo del célebre Federico V del Palatinado y de Isabel de Inglaterra (hija de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y de Ana de Dinamarca).

Primeros años 
Felipe nació el 16 de septiembre de 1627 en La Haya, donde sus padres vivían en el exilio después de que su padre perdiera la Batalla de la Montaña Blanca y fuera expulsado de los tronos de Bohemia y del Palatinado. 

Décimo hijo del Elector palatino Federico V del Palatinado y de su esposa Isabel de Inglaterra. Su padre, calvinista, murió el 29 de noviembre de 1632 cuando Felipe tenía cinco años. Fue educado en la corte francesa a petición de su hermano mayor, Carlos Luis, pero fue enviado de vuelta a La Haya por su madre.

Carrera militar 
Felipe sirvió en Lorena con el rango de coronel. Murió el 16 de diciembre de 1650 en la Batalla de Rethel. Sus restos fueron trasladados a Sedán, siendo enterrado en la Iglesia Parroquial de San Carlos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Johann Michael von Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland, Band 2, J. A. Meissner, 1840, S. 401 ff. (en alemán)
 Carl Eduard Vehse: Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation: 4. Abth., Geschichte der Höfe der Häuser Baiern, Würtemberg, Baden und Hessen; 2. Th, Band 24, Hoffmann und Campe, 1853, S. 101 (en alemán)

Nobles de Alemania del siglo XVII
Casa del Palatinado-Simmern
Nacidos en La Haya